Lac qui Parle – jezioro
 Lac qui Parle – rzeka
 Lac qui Parle State Park
Gminy w USA:
 Lac qui Parle (ang. Lac qui Parle Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lac qui Parle
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lac qui Parle (ang. Lac qui Parle County) – w stanie Minnesota